Сергей Сергеевич Лагутин (, род.  в Фергане, Узбекская ССР) — узбекистанский  и российский профессиональный шоссейный велогонщик русского происхождения. Чемпион мира до 23 лет в групповой гонке 2003 года. Многократный чемпион Узбекистана в групповой гонке и индивидуальной гонке на время. Участник Летних Олимпийских игр 2004, 2008 и 2012 годов.

Биография 
30 сентября 2014 года подписал контракт с  на 2015–2016 годы.
Сергей Лагутин – опытный гонщик, за плечами которого не только успехи текущего сезона, но и серьезные достижения в последние годы, среди которых можно отметить 5-ое место на Олимпиаде в Лондоне и 15-ое место в общем зачете «Вуэльты Испании». Безусловно, Сергей станет хорошим укреплением нашего горного направления, а кроме того, сумеет в полной мере раскрыть свой собственный потенциал.

Выступления 

 2003
1-й  Чемпион мира до 23 лет в групповой гонке
 Чемпионат Узбекистана:
2-й групповая гонка
2-й индивидуальная гонка
 2004
 Чемпионат Узбекистана:
1-й  в индивидуальной гонке 
2-й групповая гонка
 2005
 Чемпионат Узбекистана:
1-й  в групповой гонке
1-й  в индивидуальной гонке 
1-й Чемпионат Фландрии
5-й Гран-при Валлонии
6-й Тур Дании
9-й Нокере Курсе
 2006
 Чемпионат Узбекистана:
1-й  в групповой гонке
2-й индивидуальная гонка
1-й Спринтерская классификация Тур Юты
2-й Тур Боса
1-й Этап 3
3-й Гран-при Ефа Схеренса
3-й Cascade Cycling Classic
4-й Классика Брюсселя
5-й Grand Prix d'Isbergues
9-й Вольта Лимбург Классик
 2007
1-й Этап 1 Тур Рейнланд-Пфальца
2-й Вольта Лимбург Классик
10-й Тур Кёльна
 2008
 Чемпионат Узбекистана:
1-й  в групповой гонке
2-й индивидуальная гонка
1-й Тур Кореи-Японии
1-й Горная классификации
1-й Этап4
4-й Тур Бельгии
7-й Гран-при Валлонии
8-й Тур Люксембурга
9-й Тур озера Цинхай
 2009
1-й  Чемпионат Узбекистана в групповой гонке
6-й Рут-дю-Сюд
 2010
1-й  Чемпионат Узбекистана в групповой гонке
5-й Circuit de Lorraine
9-й Гран-при Фурми
9-й Гран-при Исберга
10-й Тур Польши
 2011
1-й  Чемпионат Узбекистана в групповой гонке
5-й Classic Loire Atlantique
10-й Критериум Интернациональ
 2012
1-й  Чемпионат Узбекистана в групповой гонке
1-й Гран-при кантона Аргау
5-й Олимпийские игры в групповой гонке
5-й Вуэльта Андалусии
 2013
4-й Тур Лимузена
 2014
1-й Кубок мэра
2-й Гран-при Сочи
1-й Этап 1 
2-й Пять колец Москвы
1-й Этап 3
2-й Гран-при Адыгеи
3-й Тур Алматы
5-й Тур Люксембурга
6-й Джиро дель Аппеннино
6-й Кубок Бернокки
7-й Кубок Уго Агостони
8-й Мемориал Олега Дьяченко
8-й Джиро ди Тоскона
 2015
 3-й Чемпионат России в групповой гонке
 3-й Тур Валлонии
 4-й Тур Альберты
 2016
 1-й Этап 8 Вуэльта Испании
 3-й Чемпионат России в групповой гонке

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Лагутин, Сергей на FirstCycling 

Велогонщики Узбекистана
Велогонщики России
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2012 года